Portsmouth est un nom propre d'origine anglaise.

Toponyme

Portsmouth dans le comté du Hampshire
 Portsmouth dans le comté du West Yorkshire

ancien village de Portsmouth à Kingston (Ontario)

Portsmouth, deuxième ville du pays

Portsmouth (Caroline du Nord)
 Portsmouth (New Hampshire)
 Portsmouth Naval Shipyard : base navale de l'US Navy
 Portsmouth (Ohio)
 Portsmouth (Rhode Island)
 Portsmouth (Virginie)
 Portsmouth Island (Caroline du Nord)
 Portsmouth Square, San Francisco
 Portsmouth, une ville du comté de Shelby, en Iowa.

Navire 
 Portsmouth (LV-101), bateau-phare américain devenu navire-musée.